Планкарт () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Планкарт, Батист (род. 1988) — бельгийский профессиональный шоссейный велогонщик, брат Эмиля Планкарта.
 Планкарт, Вальтер (род. 1948) — бельгийский профессиональный шоссейный велогонщик, брат Вилли и Эдди Планкарта.
 Планкарт, Вилли (род. 1944) — бельгийский профессиональный шоссейный велогонщик, брат Вальтера и Эдди Планкарта.
 Планкарт, Йо (род. 1970) — бельгийский профессиональный шоссейный велогонщик.
 Планкарт, Йозеф (1934-2007) — бельгийский профессиональный шоссейный велогонщик.
 Планкарт, Эдди (род. 1958) — бельгийский профессиональный шоссейный велогонщик, брат Вальтера и Вилли Планкарта.
 Планкарт, Эмиль (род. 1996) — бельгийский профессиональный шоссейный велогонщик, брат Батиста Планкарта.